

Pittura 
 Tentazioni di sant'Antonio – dipinto di Bruegel il Vecchio (1550-1575)
 Tentazioni di sant'Antonio – dipinto di Hieronymus Bosch (1500-1525)
 Trittico delle Tentazioni di sant'Antonio – dipinto di Hieronymus Bosch (1501 circa)
 Tentazioni di sant'Antonio – dipinto di Paul Cézanne (1875-1877)
Tentazioni di sant'Antonio – dipinto di Lovis Corinth (1897)
Tentazioni di sant'Antonio (secondo Gustave Flaubert) – dipinto di Lovis Corinth (1908)
Tentazioni di sant'Antonio – dipinto di Salvador Dalí (1946)
 Tentazioni di sant'Antonio – dipinto di Matthias Grünewald, parte dell'Altare di Issenheim (1512-1516)
 Tentazioni di sant'Antonio – dipinto del Maestro dell'Osservanza (1435-1440)
 Tentazioni di sant'Antonio – dipinto di Max Ernst (1945)
 Tentazioni di sant'Antonio – dipinto di Sebastiano Ricci (1695-1707)
 Tentazioni di sant'Antonio – dipinto di Salvator Rosa (1645 circa)
 Tentazioni di sant'Antonio – incisione di Martin Schongauer (1470-1475)
 Tentazioni di sant'Antonio – dipinto di Tintoretto (1577 circa)
 Tentazioni di sant'Antonio – dipinto di Paolo Veronese (1552)

Pagine correlate

 La tentazione di sant'Antonio (disambigua)
 Tentazioni di sant'Antonio abate
 Tormento di sant'Antonio (disambigua)